O Mundialito de Clubes de Futebol 7 é um evento organizado anualmente que decide o título mundial desse esporte.

Três equipes conquistaram o mundial até hoje: o  em 2012,  o  em 2013 e o Sport Recife em 2017, ambas do Brasil

Edições

Conquistas por clube 

Mundialitos de futebol soçaite
Futebol 7